Хлеборо́б — крестьянин, выращивающий хлеб, земледелец, а также название населённых пунктов:

Казахстан 
 Хлебороб — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Хлебороб — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Хлебороб — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Хлебороб — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Хлебороб — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Хлебороб — хутор в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Хлебороб — село в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края.
 Хлебороб — село в Усманском районе Липецкой области.
 Хлебороб — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.

Украина 
 Хлебороб — село в Середино-Будском районе Сумской области